Том Хеннинг Страннегор (; ) — шведский футболист, Полузащитник клуба АИК.

Клубная карьера 
Является воспитанником футбольного клуба «Стоксунд», в который пришёл в шестилетнем возрасте. Когда Страннегору исполнилось 14 лет, он перебрался в академию стокгольмского АИК. Ещё выступая за «Стоксунд» привлёк внимание скаутов английского «Челси». В 2019 году получил приглашение от лондонского клуба для тренировок с командой и участия в международных соревнованиях. В конце мая 2019 года в составе «Челси» принимал участие на традиционном турнире академии имени Леннарта Юханссона, устраиваемом молодёжной академией АИК.

20 октября 2019 года впервые попал в заявку основной команды АИК на матч чемпионата Швеции против «Фалькенберга». 9 ноября состоялся дебют Страннегора за АИК. Во встрече второго раунда кубка Швеции c «Энскеде» главный тренер Рикард Нурлинг на 73-й минуте выпустил Тома вместо Эноха Аду. На 89-й минуте он забил последний мяч в игре, довершив разгром соперника 7:0.

21 ноября подписал профессиональный контракт с клубом, рассчитанный на три года. Впервые появился на поле в чемпионате Швеции 17 июня 2020 года в домашней встрече с «Норрчёпингом». Страннегор вышел в стартовом составе и после перерыва уступил место Колбейнну Сигторссону.

Карьера в сборной 
В 2017 году принял участие в четырёх товарищеских матчах сборной Швеции до 15 лет со сверстниками из Финляндии и Норвегии.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте АИК 

Футболисты Швеции
Игроки ФК АИК